Als Herren von Hornberg werden folgende Adelsgeschlechter bezeichnet:
 Hornberg (schwäbisches Adelsgeschlecht)
 Hornberg (Adelsgeschlecht, Schwarzwald)

Siehe auch: Horneck von Hornberg